Il existe plusieurs Hôtels Waldhaus, parmi lesquels : 
 l'Hôtel Waldhaus Vulpera de Scuol, dans le canton des Grisons, en Suisse
 l'Hôtel Waldhaus de Flims, également dans le canton de Grisons
 l'Hôtel Waldhaus de Sils-Maria, toujours dans le canton de Grisons

Voir aussi